Мопа́ () — французский термин.

Название нескольких коммун во Франции
 Мопа — в департаменте Об;
 Мопа — в департаменте Жер.

Фамилия
 Мопа, Шарлемань Эмиль де (1818—1888) — французский политический деятель.